Замарстыновский парк () — парк во Львове (Украина), расположен в северной части города в районе 8-й городской больницы, улиц Мазепы и Щурата. Открыли парк в конце 1970-х годах и носил в советское время название — Парк 60-летия СССР. Нынешнее название получил от Замарстынова, старинного пригорода Львова, вблизи которого парк расположен. В парке встречаются деревья: ель, сосна, граб, клен, бук, вяз, боярышник, рябина, каштан, акация, ясень, осина, тополь, лещина, алыча, слива, райская яблоня, клен серебристый, клен ясенелистный, клен белый и грецкий орех и т. д. В этом парке существует буковая, кленовая и грабовая роща. 

Парк находится в запущенном состоянии.

Сады и парки Львова